Julija Gromowa ist der Name folgender Personen:

* Julija Gromowa (Schachspielerin) (* 1985), russische Schachspielerin
 Julija Nikolajewna Gromowa (* 1974), russische Leichtathletin